Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer eram os atuais campeões mas perderam na final para Santiago González e Scott Lipsky por 3–6, 6–4, [7–10].

Cabeças de chave

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Final)
  David Marrero /  Marcelo Melo (Semifinais)

<li>  'Santiago González /  Scott Lipsky (Campeões)
<li>  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (Semifinais)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D